Miyano è un cognome giapponese. Può riferirsi a:
Mamoru Miyano, doppiatore, attore e cantante giapponese
Tomochika Miyano, mangaka giapponese
Shiho Miyano (anche nota come Ai Haibara) ed Akemi Miyano, personaggi del manga ed anime Detective Conan di Gōshō Aoyama